Señor puede referirse a:

 Señor, es quien tiene dominio sobre algo o alguien.
 Señorío, institución propia de la Edad Media y la Edad Moderna en España.
 Juan Señor (1958-), futbolista español.
 Señor de los paños, en la Edad Media, mercader que controlaba la producción de tejidos, su transporte y comercialización.